Argyrochaetona är ett släkte av tvåvingar. Argyrochaetona ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Parasitflugor
Argyrochaetona